Ален Дюо (, род. 11 января 1949 года, Париж) — французский , , , теле- и радиоведущий, специализируется на классической музыке и опере, ведёт просветительскую деятельность в этих сферах.

Биография 
Магистр в области литературы, обучался также по классу фортепиано и музыкознанию. Просветительскую деятельность Алан Дюо начинает с участия в различных литературных изданиях, в частности в Po&sie. Первое появление на телевидении — в качестве гостя в выпуске передачи Бернара Пиво Apostrophes, посвященному современным французским поэтам. Поводом для приглашения послужил вышедший в 1977 году сборник его стихов Colorature. После этого он появляется в многочисленных радиопередачах на главных радиоканалах страны, а затем сам выпускает радиопередачу Mélomania на Europe 1. В то же время он становится главным редактором оперного журнала L'Avant-scène opéra, а также пишет статьи о музыке в разных изданиях, среди которых La Nouvelle Revue française, Elle и L'Événement du jeudi.

Перейдя на Antenne 2, он создает в 1987 году еженедельную программу, посвященную классической музыке — Musicales на France Régions 3, которую в 1994 году сменила Musique et Compagnie, а в 2001 Toute la musique qu’ils aiment. Он также был редактором всех музыкальных программ канала с 1991 по 1994. Он продолжает создавать и вести главные передачи, посвященные классической музыке Франции, особенно стоит отметить большие вечерние выпуски с прямым включением с международного музыкального фестиваля Fête de la musique. Начиная с 1989 года, он ведет ежедневную колонку в Laissez-vous tenter на RTL и воскресную передачу Classic Classique, вещание которой было остановлено через 22 года, в 2011 году. В сентябре 2012 он приходит на Radio Classique, где представляет три передачи, одну из них ежедневную, Duault Classique, и две еженедельные: выходящую по пятницам Grande Soirée de l’Opéra и la Grande Interview classique de la semaine по воскресеньям.

Алан Дюо является идейным вдохновителем и организатором многочисленных спектаклей и музыкальных событий, среди которых спектакли в честь столетия со дня смерти Джузеппе Верди в 2001 году — Verdi, une passion, un destin, и в честь сорокалетия со дня смерти Марии Каллас в 2017 году — Maria Callas, une passion, un destin.

Параллельно с карьерой телеведущего, продолжает литературный труд, публикует сборники поэм и романов, а также работы по популяризации музыки и музыкальную критику. Член Академии l'Académie Charles-Cros, объединяющей музыкальных критиков, президент жюри Prix Pelléas, состоящей из писателей и музыковедов, которые вручают премии за литературные успехи в области музыки. 7 мая 2008 года ему был посвящен учебный день в Университет Западный Париж — Нантер-ля-Дефанс.

Награды и премии 
 Гран При Французская  академия в области поэзии (2002)
 Командор Орден Искусств и литературы (2013)
 Офицер Орден Почётного легиона. (2015)

Публикации, труды

Документальные фильмы о классической музыке и композиторах 
 Sur les pas de Beethoven — 2008 (Auteur : Alain Duault — Réalisation : Stéphane Guez — Production : Eclectic Production — Durée : 52 min, diffusé le 15/01/2008 sur France 5)
 Sur les pas de Berlioz — 2009 (Auteur : Alain Duault — Réalisation : Philippe Allante — Production : Eclectic Production — Durée : 52 min, diffusé le 25/03/2010 sur France 5)
 Sur les pas de Bizet — 2009 (Auteur : Alain Duault — Réalisation : Stéphane Guez — Production : Eclectic Production — Durée : 52 min, diffusé le 12/02/2009 sur France 5)
 Sur les pas de Chopin — 2007 (Auteur : Alain Duault — Réalisation : Valérie Esposito — Production : Eclectic Production — Durée : 52 min, diffusé le 01/11/2007 sur France 5)
 Sur les pas de Offenbach — 2010 (Auteur : Alain Duault — Réalisation : Christine Lamotte — Production : Eclectic Production — Durée : 52 min, diffusé le 04/10/2007 sur France 5)
 Sur les pas de Liszt — 2011 (Auteur : Alain Duault — Réalisation : Laure Delalex — Production : Eclectic Production — Durée : 52 min, diffusé le 20/10/2011 sur France 5)
 Sur les pas de Mahler — 2011 (Auteur : Alain Duault — Réalisation : Stéphane Guez — Production : Eclectic Production — Durée : 52 min, diffusé le 17/03/2011 sur France 5)
 Sur les pas de Massenet — 2012 (Auteur : Alain Duault et Franck Chaudemanche — Réalisation : Franck Chaudemanche — Production : Eclectic Production — Durée : 52 min)
 Sur les pas de Mozart — 2012 (Auteur : Alain Duault et Mathilde Deschamps — Réalisation : Mathilde Deschamps — Production : Eclectic Production — Durée : 52 min)
 Sur les pas de Puccini — 2009 (Auteur : Alain Duault — Réalisation : Mathilde Deschamps — Production : Eclectic Production — Durée : 52 min, diffusé le 21/01/2010 sur France 5)
 Sur les pas de Tchaïkovski — 2007 (Auteur : Alain Duault — Réalisation : Raynald Mérienne — Production : Eclectic Production — Durée : 52 min, diffusé le 27/12/2007 sur France 5)
 Sur les pas de Verdi — 2007 (Auteur : Alain Duault — Réalisation : Stéphane Guez — Production : Eclectic Production — Durée : 52 min, diffusé le 04/10/2007 et le 03/02/2011 sur France 5)
 Sur les pas de Vivaldi — 2008 (Auteur : Alain Duault — Réalisation : Laurence Thiriat — Production : Eclectic Production — Durée : 52 min, diffusé le 11/09/2008 sur France 5)
 Promenades musicales à Budapest — 2012 (Auteur : Alain Duault et Franck Chaudemanche — Réalisation : Franck Chaudemanche — Production : Anaprod)
 Promenades musicales à Lisbonne — 2012 (Auteur : Alain Duault — Production : Anaprod)
 Promenades musicales à Naples — 2012 (Auteur : Alain Duault et Philippe Tourancheau — Réalisation : Philippe Tourancheau — Production : Anaprod)
 Promenades musicales à Paris — 2012 (Auteur : Alain Duault et Thierry Bellaïche — Réalisation : Thierry Bellaïche — Production : Anaprod)
 Promenades musicales à Saint Pétersbourg — 2012 (Auteur : Alain Duault et Pierre-Henri Loÿs — Réalisation : Pierre-Henri Loÿs — Production : Anaprod)
 Promenades musicales à Séville — 2012 (Auteur : Alain Duault et Franck Chaudemanche — Réalisation : Franck Chaudemanche — Production : Anaprod)
 Promenades musicales à Venise — 2012 (Auteur : Alain Duault et Sandra Malfait — Réalisation : Sandra Malfait — Production : Anaprod)
 Promenades musicales à Vienne — 2012 (Auteur : Alain Duault et Daniel Rihl — Réalisation : Daniel Rihl — Production : Anaprod)

Поэзия 
 Ressources, Encres vives, s. d.
 Prosoésie, P. J. Oswald, 1967.
 Soif de soifs, Encres vives 1969 (EAN 978-2368901571)
 La Mort Blanche, Encres vives 1970 (EAN 978-2368901571)
 Tresses, Encres vives, 1971.
 Rêve, mort, Encres vives 1972 (EAN 978-2368901571)
 Tuerie, Génération 1972 (ASIN B0014MC556)
 Linges, Génération 1975 (ASIN B0014KEKLK)
 Colorature, Gallimard 1977 (ISBN 978-2070297184)
 Le Jardin des adieux, Gallimard 1999 (ISBN 978-2070757176)
 Où vont nos nuits perdues, Gallimard 2002 (Grand prix de poésie de l’Académie française) (ISBN 978-2070763955)
 Les Sept Plaies (avec des peintures de Christian Jaccard), La Chouette diurne 2003.
 Nudités, Gallimard 2004 (ISBN 978-2070743698)
 Des froissements discrets, Encres vives 2005.
 Discrets divertissements, Encres vives no 327
 Une hache pour la mer gelée, II, Gallimard 2006 (ISBN 978-2070786688)
 Du fond caché de la clarté, texte pour chœur d’Eric Tanguy, Salabert 2006
 L’Effarant Intérieur des ombres, Gallimard 2008 (ISBN 978-2070786688)
 La Lune dans les genoux (avec des illustrations originales de Sonia Rykiel), Le Renard pâle 2009
 Hymne à la mer (avec des photographies originales de Lucien Clergue), Le Renard pâle 2009
 Hymne à la nuit (avec des photographies originales de Gabriela Morawetz), Le Renard pâle 2010
 Hymne au sexe (avec des photographies originales de Katharine Cooper), Le Renard pâle 2010
 Ce qui reste après l’oubli, Gallimard 2010 (ASIN B005P2QONY)
 Les Sept Prénoms du vent, Gallimard 2013 (prix Mallarmé) (ISBN 978-2070138821)
 Dans le jardin obscur, libre conversation sur la poésie avec Monique W. Labidoire, Le Passeur 2014 (ASIN B01E7VHUNC)
 Où vont nos nuits perdues et autres poèmes, préface de Xavier Darcos, Poésie/Gallimard Éditions Poche 2015 (ISBN 978-2070467501)
 Ce léger rien des choses qui ont fui, Gallimard 2017 (ISBN 978-2072731846)

Романы 
 La Dévoyée, Le roman de la Traviata, France Loisirs 1997 (réed. 2000) (ISBN 978-2744106934)
 La Femme endormie, Plon 2003 (ISBN 978-2259197632)
 Dans la peau de Maria Callas, Le Passeur 2014 (ISBN 9782368901540)

Аудиокниги 
 Mon premier Mozart, Brilliant Classics 2006
 Mon premier Bach, Brilliant Classics 2006
 Chopin, une histoire en musique racontée aux enfants, Sony 2010
 Chopin, George Sand, une rencontre flamboyante, Saphir productions 2010

Книги о музыке 
 Don Giovanni, avec Maurice Béjart, photographies d’Annick le Sidaner, La Différence 1980 (ASIN B003N6LSLI)
 La Flûte enchantée, avec Maurice Béjart, photographies d’Alain Béjart, Albin Michel Avant Scène 1982 (ASIN B003BPM6S0)
 L’Opéra de Paris, Sand & Tchou 1984 (ISBN 978-2710704492)
 Verdi, la musique et le drame, coll. " Découvertes Gallimard / Arts " (no 9), Gallimard 1986 (ISBN 978-2070530151)
 Guide du Disque compact classique, Le Pré aux clercs 1991 (ISBN 978-2714427410)
 Guide du Disque compact classique, nouvelle édition revue et augmentée, Plon 1993
 Invitation à l’opéra, Larousse 1999 (ISBN 978-2035080202)
 Verdi, une passion, un destin, coll. " Découvertes Gallimard / Arts " (no 9), Gallimard 2000 (ISBN 978-2070535262) (Nouvelle édition en 2000 de l’ouvrage paru sous le titre : Verdi, la musique et le drame)
 Entretien avec Giuseppe Verdi, Musipages 2001 (ISBN 9782846100304)
 Frédéric Chopin, Actes Sud 2004 (ISBN 978-2742746200)
 Robert Schumann, le goût de l’ombre, Actes Sud 2010 (ISBN 978-2742788439)
 L’opéra vu par Alain Duault & Colette Masson, Hugo & Cie 2010 (ISBN 978-2755606386)
 Dictionnaire amoureux de l’opéra, Plon 2012 (ISBN 978-2259215206)
 De Bach à Ravel, 20 interview exclusives, Plon 2013 (ISBN 9782259222785)
 Johann Strauss, le père, le fils et l’esprit de la valse, Actes Sud 2017 (ISBN 978-2330086312)

Примечания 

Телеведущие Франции